Ајозинапа има више значења:

 Ајозинапа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајозинапа (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајозинапа (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику